Ста́рая Киреме́ть (, ) — село в Аксубаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации, административный центр и единственный населённый пункт Старокиреметского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «иске» (старый) и гидронима на татарском языке «Кармәт» (Киреметь).

География 
Село расположено в Западном Закамье на реке Киреметь, в 3,8 км к северу от посёлка городского типа Аксубаево.

История 
Окрестности села были обитаемы в период Волжской Булгарии, о чём свидетельствуют археологические памятники: булгарский надгробный камень 1351 года.

До 1964 года в верховье реки Киреметь существовали село Старая Татарская Киреметь с татарским населением и деревня Вершинно-Чувашская Киреметь с чувашским населением. Основание села Старая Татарская Киреметь относят ко второй половине XVII века, деревни Вершинно-Чувашская Киреметь — к XVIII веку.

В сословном отношении, в XVIII — первой половине XIX века жители числились государственными крестьянами. Основными занятиями жителей в то время были земледелие и скотоводство.

В 1890 году в деревне Вершинно-Чувашская Киреметь была открыта школа грамоты.

В 1897 году казанское медресе «Мухаммадия» направило учителя Х. М. Ахмерова для помощи в основании медресе после просьбы жителей села Старая Татарская Киреметь. Под медресе было выделено 3 дома. В одном размещалась квартира преподавателя и младшие, в другом — средние, в третьем — старшие ученики, всего в медресе обучалось 150 человек.

В 1906 году Г. Сибиряков выделил средства, на которые было построено новое здание медресе, в 1907 году — второе для девочек. В 1906 году была открыта мечеть, в 1910 году — первый смешанный мектеб.

В начале ХХ века в селе Старая Татарская Киреметь работали 6 ветряных мельниц, 4 крупообдирки, 3 мелочные лавки; в деревне Вершинно-Чувашская Киреметь — ветряная мельница, кузница, 4 мелочные лавки. В этот период земельные наделы сельских общин составляли: 1529 десятин (село Старая Татарская Киреметь) и 859 десятин (деревня Вершинно-Чувашская Киреметь).

В XVIII веке селения были в составе Ногайской даруги Казанского уезда, с 1780 года — Чистопольского наместничества. Затем, до 1920 года селения входили в Аксубаевскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 1930 года — в Аксубаевском, с 1963 года — в Октябрьском, с 1965 года — в Аксубаевском районах.

В 1930 году в селе Старая Татарская Киреметь был организован колхоз «Маяк», в деревне Вершинно-Чувашская Киреметь — «Свобода», в 1974 году колхоз села вошёл в состав совхоза «Восток». В 1996—2006 годах совхоз села был реорганизован в коллективное предприятие «Киреметь».

23 апреля 1964 года селения были объединены под названием Старая Киреметь.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 55%, чуваши — 40%.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют начальная школа (с 1918 г. как пятилетняя), детский сад (с 1980 г.), дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. В селе имеется обустроенный родник.

Вдоль села проходит автомобильная дорога регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат.

Религия 
С 1995 года в селе действует мечеть.

Достопримечательности 
С 1999 года в селе действует дом-музей Хасана Туфана, посвященный жизни и деятельности поэта, располагающийся в двух залах, где представлены личные вещи, книги и воссоздан интерьер его казанской квартиры.

Известные люди 
 Г. И. Акташ (1935—2014) – поэт
 Ф. М. Белов (псевдоним Белов Михаил) (1911—1982) — прозаик, драматург, переводчик, член Союза писателей СССР
Л. Г. Мухутдинов (р. 1956) – заслуженный работник транспорта РТ
Р. Х. Низаев (р. 1951) – нефтяник, доктор технических наук
А. Д. Парфёнов (р. 1937) – организатор производства, заслуженный энергетик РТ
А. А. Трофимов (р. 1935) – искусствовед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, РСФСР, РТ, лауреат Государственных премий Чувашской Республики в области литературы и искусства, в области гуманитарных наук
Х. Туфан (1900–1981) – поэт, лауреат Государственной премии ТАССР имени Г.Тукая
Р. Х. Хисматуллин (р. 1934) – правовед, писатель

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Аксубаевского района